Personen
 Catharina Seiler-Cathrein (1834-1895), Zwitserse onderneemster en hotelierster
 Jacobus Benjamin Seiler (1798-1855), Nederlands militair
 Lutz Seiler (1963), Duits schrijver
Overige
 Seiler (pianofabrikant)